Тетратиоцианатоаурат(III) натрия — неорганическое вещество, комплексная соль металла натрия и тетратиоцианатозолотой кислоты, формулой Na[Au(SCN)4]. При нормальных условиях представляет собой красные кристаллы, нерастворимые в воде.

Получение 
 Реакция золотохлористоводородной кислоты с тиоцианатом натрия. Продукт выпадает в виде красного осадка:

 

 Действие тетрахлороаурата натрия на раствор тиоцианата натрия:

Свойства 
Тетратиоцианатоаурат(III) натрия образует красные кристаллы, почти не растворимые в воде.

Литература 
 

золо